Gabriella Rocha (nadadora)
 Gabriella Rocha (voleibolista)
 Vanessa Gabriella Marcelino Rocha - Miss Brasil Beleza Internacional 2011.

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos